Les Rollonides sont les descendants du premier prince normand, Rollon. La dynastie est aussi appelée Maison de Normandie. Parmi ceux-ci, les descendants de son petit-fils Richard I de Normandie sont également appelés les Richardides. La dynastie s'éteint en ligne légitime en 1167 avec Mathilde l'Emperesse. C'est la maison Plantagenêt qui lui succède sur le trône d'Angleterre.

Généalogie

Articles connexes 
 Liste des ducs de Normandie
Liste des duchesses de Normandie

Normandie médiévale
Duc de Normandie